Alberto de Wittelsbach (Múnich, 3 de mayo de 1905 - Starnberg, 8 de julio de 1996), duque de Baviera, de Franconia y de Suabia, conde palatino del Rin, fue el único hijo sobreviviente del príncipe heredero Ruperto de Baviera y de su primera esposa, la duquesa María Gabriela de Baviera.

Su abuelo paterno fue Luis III, el último rey de Baviera, depuesto en 1918; y el materno Carlos Teodoro de Baviera, hermano de la emperatriz Sissi, por lo que Alberto era sobrino-nieto de la célebre emperatriz.

Su familia, la Casa de Wittelsbach, era contraria al régimen de la Alemania nazi, y Ruperto llevó a su familia a Sárvár, en Vas, Hungría, en 1940. 

En octubre de 1944, cuando Alemania ocupó Hungría, los Wittelsbach fueron detenidos y aprisionados en el campo de concentración de Sachsenhausen. En abril de 1945, fueron trasladados al campo de concentración de Dachau, donde fueron liberados por el tercer ejército estadounidense.

Alberto se convirtió en jefe de la familia real bávara a la muerte de su padre, el 2 de agosto de 1955.

Matrimonios e hijos 
El 3 de septiembre de 1930, en Berchtesgaden, Alberto contrajo matrimonio con la condesa húngara María Francisca Juliana Juana Drašković von Trakošćan (1904-1969). 

Ella era hija del conde Dionys Maria Draskovich von Trakostjan y la princesa Juliana Rose von Montenuovo (bisnieta de María Luisa de Austria, en algún momento emperatriz de los Franceses), pertenecía a una familia de la nobleza croata conocidos desde 1230 y hechos Condes imperiales en 1631. Aunque el padre de Alberto permitió la boda, un consejo de la familia Wittelsbach llegó a la conclusión de que el matrimonio era no conforme con la tradición civil de la dinastía de los que figuran en sus históricas leyes de la casa, y los nombres de los cuatro hijos de la pareja fueron excluidos del Almanaque de Gotha. Sin embargo, en 1948, una consulta jurídica informó que el jefe de la casa tiene la autoridad exclusiva para determinar la validez de los matrimonios dentro de la Casa de Wittelsbach, lo que incitó al Príncipe de la corona Ruperto a reconocer el matrimonio de Alberto como dinástico el 18 de mayo de 1949. De este matrimonio nacieron cuatro hijos.

 María Gabriela Antonia José (1931).
 María Carlota Juliana (1931-2018). Gemela de la anterior. 
 Francisco Buenaventura Adalberto María (1933).
 Max Emanuel Luis María (1937).

En 1971, Alberto contrajo matrimonio con la condesa Maria Jenke Clara Clementina Antônia Estefânia Walburga Paula Keglevich von Buzin (1921-1983), no tuvieron descendencia.

Enlaces externos 

Casa de Wittelsbach
Duques de Baviera
Pretendientes al trono de Baviera
Pretendientes jacobitas
Grandes maestres de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Starnberg
Superviviente del campo de concentración de Oranienburg-Sachsenhausen